Vulturești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Vulturești (Argeș), Gemeinde im Kreis Argeș
 Vulturești (Olt), Gemeinde im Kreis Olt
 Vulturești (Suceava), Gemeinde im Kreis Suceava
 Vulturești (Vaslui), Gemeinde im Kreis Vaslui